Ritorno a Peyton Place (Return to Peyton Place) – romanzo di Grace Metalious del 1959 sequel di I peccati di Peyton Place (Peyton Place) del 1956
 Ritorno a Peyton Place (Return to Peyton Place) – film di José Ferrer del 1961 dal romanzo omonimo sequel di I peccatori di Peyton (Peyton Place) di Mark Robson (1957)
 Return to Peyton Place – serie tv degli anni 70